Собор Пресвятой Матери Терезы в Приштине (, ) ― католический кафедральный собор, на данный момент возводящийся в городе Приштина, Косово. В 2007 году правительство Косово одобрило планы строительства собора. Храм посвящен албанской и индийской католической монахине и миссионерке блаженной Матери Терезе. Сокафедральный собор епархии Призрена и Приштины.

История 
Первый камень в основании собора был торжественно заложен бывшим президентом Косова Ибрагимом Руговой, который сам по вероисповеданию являлся мусульманином. «Кафедральный собор станет таким объектом архитектуры, который будет представлять наши ценности, национальную идентичность и наши чувства веры» ― так выразился президент. Церемония состоялась 26 августа 2010 года, в сотую годовщину рождения Матери Терезы, хотя строительные работы начались только в следующем году. Строительство кафедрального собора вызвало ожесточённые споры в мусульманских кругах, многие представители которых придерживались мнения о том, что собор имеет слишком большие размеры, учитывая сравнительно небольшое количество верующих католиков в регионе.

После того, как строительные работы будут завершены, кафедра епсикопа переедет из Призрена в Приштину. Сам собор должен стать одним из самых высоких зданий города.

Выставка, посвящённая общей истории албанцев и Австрии, состоялась в кафедральном соборе в январе 2015 года. В ней приняли участие президент Косово Атифете Яхьяга и министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

На колокольне собора находится смотровая площадка, куда можно добраться на лифте. Со смотровой площадки открывается великолепный вид на город, в особенности, на Национальную библиотеку и недостроенный собор Христа Спасителя.

См. также 
 Католицизм в Косово
 Религия в Косово
 Мать Тереза
 Приштина

Примечания

Ссылки 
 На новом фундаменте — строительство собора блаженной матери Терезы в Приштине, видео на YouTube от католического радио и телевидения (CRTN), повествующее о ходе строительства собора.

Католицизм в Косове
Приштина
Культовые сооружения Косова
Здания и сооружения, заложенные в 2007 году
Храмы, построенные в 2010 году
2010 год в Косово
Появились в XXI веке в Косово